Су-3:

 Су-3 — опытный истребитель конструкции П. О. Сухого
 СУ-3 — опытная артиллерийская самоходная установка с динамореактивной пушкой Курчевского